FFII est un sigle qui peut désigner :
 l'Association pour une infrastructure de l'information libre () ;
 le jeu vidéo Final Fantasy II.